

Sigle 
 Justice Society of America  – gruppo di supereroi dell'universo fumettistico DC Comics

Cinema 
 Gongdonggyeongbigu-yeok JSA (공동경비구역 JSA o Joint Security Area) – film di Park Chan-wook del 2000

Codici 
 JSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Jaisalmer, Jaisalmer (India)
 JSA – Codice vettore ICAO della compagnia aerea singaporiana Jetstar Asia Airways